Digger (band), een Amerikaanse punkband
 Diggers (beweging), een Engelse agrarische beweging in 1649–50
 Diggers (theatergroep), een Amerikaanse theatergroep
 Digger (computerspel), een Canadees computerspel uit 1983.

Films
 Diggers (1931)
 Digger (1993)
 Diggers (2006)
 Digger (2020)